Unzial bezeichnet folgende Handschriften:

 Unzial 06, siehe Codex Claromontanus
 Unzial 08, siehe Codex Laudianus
 Unzial 011, siehe Codex Seidelianus I
 Unzial 012, siehe Codex Boernerianus
 Unzial 013, siehe Codex Seidelianus II
 Unzial 014, siehe Codex Mutinensis
 Unzial 015, siehe Codex Coislinianus (Neues Testament)
 Unzial 016, siehe Codex Freerianus
 Unzial 017, siehe Codex Cyprius
 Unzial 018, siehe Codex Mosquensis I
 Unzial 019, siehe Codex Regius (Neues Testament)
 Unzial 020, siehe Codex Angelicus
 Unzial 021, siehe Codex Campianus
 Unzial 022, siehe Codex Petropolitanus Purpureus
 Unzial 023, siehe Codex Sinopensis
 Unzial 024, siehe Codex Guelferbytanus A
 Unzial 025, siehe Codex Porfirianus
 Unzial 026, siehe Codex Guelferbytanus B
 Unzial 027, siehe Codex Nitriensis
 Unzial 028, siehe Codex Vaticanus Graecus 354
 Unzial 029, siehe Codex Borgianus
 Unzial 030, siehe Codex Nanianus
 Unzial 031, siehe Codex Mosquensis II
 Unzial 032, siehe Codex Washingtonianus
 Unzial 033, siehe Codex Monacensis (X 033)
 Unzial 034, siehe Codex Macedoniensis
 Unzial 035, siehe Codex Dublinensis
 Unzial 036, siehe Codex Tischendorfianus IV
 Unzial 037, siehe Codex Sangallensis 48
 Unzial 038, siehe Codex Koridethi
 Unzial 039, siehe Codex Tischendorfianus III
 Unzial 040, siehe Codex Zakynthius
 Unzial 041, griechische Handschrift des Neuen Testaments, die auf das 9. Jahrhundert datiert wird
 Unzial 042, siehe Codex purpureus Rossanensis
 Unzial 043, siehe Codex Beratinus 1
 Unzial 044, siehe Codex Athous Laurensis
 Unzial 045, siehe Codex Athous Dionysius
 Unzial 046, siehe Codex Vaticanus Graecus 2066
 Unzial 047, griechische Handschrift des Neuen Testaments, die auf das 8. Jahrhundert datiert wird
 Unzial 048, siehe Codex Vaticanus Graecus 2061
 Unzial 049, griechische Handschrift des Neuen Testaments, die auf das 9. Jahrhundert datiert wird
 Unzial 050, griechische Handschrift des Neuen Testaments, die auf das 9. Jahrhundert datiert wird
 Unzial 051, griechische Unzial-Handschrift des Buches der Offenbarung
 Unzial 052, Codex Athos Panteleimon, griechische Unzialhandschrift des Neuen Testaments
 Unzial 053, griechische Unzialhandschrift des Neuen Testaments
 Unzial 054, Codex Barberini, griechische Unzialhandschrift des Neuen Testaments
 Unzial 055, griechische Unzialhandschrift des Neuen Testaments
 Unzial 056, griechische Unzialhandschrift des Neuen Testaments
 Unzial 057
 Unzial 058
 Unzial 059
 Unzial 060
 Unzial 061
 Unzial 062
 Unzial 063
 Unzial 064, griechische Unzialhandschrift des Neuen Testaments auf Pergamentblättern
 Unzial 070, griechisch-koptisches Diglot-Unzialmanuskript des Neuen Testaments
 Unzial 073, griechische Unzialhandschrift des Neuen Testaments
 Unzial 0101, griechische Unzialhandschrift des Neuen Testaments
 Unzial 0113, siehe Codex Borgianus
 Unzial 0136, griechisch-arabische Unzialhandschrift des Neuen Testaments
 Unzial 0189
 Unzial 0220, Fragment eines Pergamentkodex, der paläographisch in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts datiert wird
 Unzial 0250, Codex Climaci Rescriptus, Palimpsest mit biblischen und theologischen Texten aus dem 6. bis 8. Jahrhundert

Siehe auch:
 Liste der Unzialhandschriften des Neuen Testaments
 Unziale